Packington steht für:
 Packington (Leicestershire), Dorf und Landgemeinde in Leicestershire, Großbritannien 
 Packington (Québec), Gemeinde im Regionalbezirk Témiscouata, Region Bas-Saint-Laurent, Provinz Québec, Kanada 
 HMS Packington, ein südafrikanisches Minenräumboot, siehe SAS Walvisbaai 

Siehe auch:
 Pakington